Janusz Bogucki (pisarz)
 Janusz Bogucki (historyk sztuki)